Louisville Colonels est le nom de plusieurs équipes sportives basées à Louisville, Kentucky, États-Unis :

 Les Colonels de Louisville, franchise de la Ligue majeure de baseball de 1882 à 1899.
 Les Colonels de Louisville : plusieurs incarnations d'une équipe des Ligues mineures de baseball aujourd'hui devenue les Red Sox de Pawtucket.
 Les Colonels ou Breckenridges de Louisville, défunte franchise de la Ligue nationale de football.
 Les Colonels de Louisville étaient une franchise de la Professional Basketball League of America.

Voir aussi 
 Les Colonels du Kentucky, une équipe de la défunte American Basketball Association.

Homonymie
Homonymie de clubs sportifs